Václav Krejčí je jméno více osob:

 Václav Krejčí (architekt) (* 1928) – český architekt, projektant a autor největších sídlišť Ústeckého kraje
 Václav Krejčí (politik) (* 1929) – český politik a poslanec České národní rady za Komunistickou stranu Československa
 Václav Upír Krejčí (* 1955) – český bavič a herec, občanským jménem Václav Krejčí